Janowka ist der (alternative/ehemalige) Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Janowka (Ort), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk (ehemals Iwaniwka)
 Iwaniwka (Luzk)
 Bereslawka

sowie auch eine falsche Schreibweise des polnischen Ortsnamens Janówka.

Familienname
 Thomas Balthasar Janowka († wahrscheinlich nach 1715), böhmischer Musiktheoretiker und Organist